Кубок фінської ліги 2009 — 13-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став Тампере Юнайтед.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 20 січня до 17 березня 2009 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|21 березня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|4 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2009
2009 у футболі